Liste des villes de la voïvodie de Łódź. La voïvodie comprend 43 communes. La population est basée sur les données gouvernementales de 2014.

Références 

Voïvodie de Łódź